Печинский — фамилия:

 Печинский, Антон Григорьевич — Георгиевский кавалер; майор; № 5259; 1 декабря 1835.
 Печинский, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 18 октября 1917 (посмертно).
 Печинский, Константин Антонович (1911—1995) — Герой Социалистического Труда.